Săcădat (din , în trad. "Surpătura", "Ruptura") se poate referi la:

Săcădat, comună în județul Bihor, reședința comunei cu același nume
Săcădat, localitate în județul Mureș
Săcădate, localitate în județul Sibiu